Davar bezeichnet:

 Davar (Zeitung), eine der israelischen Arbeitspartei und der Histadrut nahestehende Tageszeitung

Davar ist der Familienname folgender Personen:

 Ali-Akbar Davar (1888–1937), iranischer Jurist und Politiker
 Katja Davar (* 1968), deutsch-englische Künstlerin und Hochschullehrerin